Philémón, három ókori görög grammatikus neve.

1. A „Szummikta eisz Ommron” szerzője, akit a homéroszi kritika terén való érdemei miatt „kritikosz” melléknéven is emlegettek. Állítólag kiadta Homérosz eposzait, ezen kívül kijavította Hérodotosz munkájának a sok másolás miatt keletkezett hibáit. Munkái nem maradtak fenn. Porphüriosz kortársa volt.

2. Athéni lexikográfus, az „Attika lexeisz” szerzője, Athénaiosz és Trüphón gyakran idézik. Működésének pontos ideje, illetve életrajzi adatai ismeretlenek.

3. A „lexikon teknologokon” című mű állítólagos szerzője, e mű azonban nem ókori, hanem reneszánsz kori hamisítvány.

Források

Ókori görög lexikográfusok